Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших представителей розничной торговли в сети «Интернет».

История учреждения 
Ассоциация компаний интернет-торговли была создана в июне 2012 года с целью «установления равных конкурентных условий» для участников российского рынка онлайн-ритейла и борьбы с монополией поисковых систем, которые на тот момент оказывали существенное влияние на отношение потребителей к интернет-торговле.

Основателями организации выступили крупные представители интернет-розницы: компания «Enter», KupiVIP, Wikimart, «Белый ветер цифровой», «Детский мир», «Медиа Маркт — Сатурн», «М.Видео», «Эльдорадо», «Ютинет», «Авирса Холдинг» и Mallstreet.ru. Президентом АКИТ был избран генеральный директор компании «Enter» Сергей Румянцев.

Руководство АКИТ 
Президент АКИТ — Артем Соколов (с 06.2018 года). Вице-президент АКИТ Лия Левинбук.

Члены АКИТ 
На 2021 год в АКИТ входят:

Авито, Ашан, DNS / DNS TechnoPoint, Lamoda, Leroy Merlin, Melon Fashion Group (Befree / Love Republic / Zarina), METRO Cash & Carry,  Russia (вкл. Bonprix), Ozon.ru, Perekrestok.ru, re:Store, Sokolov jewerly, , Wildberries, Азбука Вкуса, ВинЛаб, Детский мир /  Russia, Лабиринт, Лада-Имидж, М.Видео / Эльдорадо / Goods.ru, О’Кей, Почта России, СберМаркет, Связной, Ситилинк, Снежная Королева, Спортмастер, Утконос, ЦУМ и другие компании.

Деятельность АКИТ 
Ассоциация компаний интернет-торговли осуществляет свою деятельность в рамках следующих направлений:

Взаимодействие с государственными органами
 Представление интересов участников рынка интернет-торговли в органах государственной власти Российской Федерации.

Развитие рынка интернет-торговли
 АКИТ является соавтором Стратегии развития интернет-торговли до 2025 года, разрабатываемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Сертификация интернет-магазинов и защита прав потребителей
 Установление стандартов интернет-торговли и сертификация интернет-магазинов.

Международное сотрудничество
 АКИТ стремится создать международную организацию «WECITO» с целью выравнивания конкурентных условий на рынке интернет торговли и борьбы с контрафактом. Развитие взаимовыгодного сотрудничества и создание конструктивного диалога между отраслевыми ассоциациями и компаниями из разных стран.

Знак качества АКИТ 
Знак качества АКИТ — это логотип, размещаемый членами ассоциации на своих интернет-площадках и ведущий на страницу, содержащую информацию о выданном сертификате АКИТ. Сертификат АКИТ выдается членам ассоциации по факту успешного прохождения проверки на соответствие стандартам по обслуживанию потребителей членами АКИТ.

Критика деятельности АКИТ 
Эксперты и потребители нередко обвиняют АКИТ в радикальности продвигаемых инициатив, лоббировании собственных интересов Ассоциации, чрезмерной медийности. В частности, существенный резонанс получило предложение Ассоциации подвергать проверке посылки, которые поступают россиянам из зарубежных интернет-магазинов, с целью выявления и последующего уничтожения контрафактных товаров. Ещё одним поводом для критики послужило предложение АКИТ о внесудебной блокировке интернет-магазинов, торгующих контрафактной продукцией. В создании саморегулируемой организации (необходимой для реализации поставленной задачи) некоторые эксперты отрасли увидели явное стремление АКИТ занять лидирующие позиции на рынке. По мнению оппонентов АКИТ, борьба с контрафактной продукцией и так ведётся эффективно.

Критика законодательных инициатив АКИТ 
Обеспечение равных условий ведения бизнеса для российских и зарубежных интернет-магазинов на территории Российской Федерации
Ассоциацией компаний интернет-торговли был подготовлен проект дорожной карты «Интернет+Торговля» с предложениями по введению на территории РФ НДС-регистрации для иностранных торговых площадок (товарных агрегаторов, посредников и агентов) и интернет-магазинов. В настоящий момент Президентом РФ Владимиром Путиным даны поручения №Пр-168 и №Пр-2147 о выравнивании указанных конкурентных условий и рассмотрении возможности снижения беспошлинного ввоза товаров или введения НДС-регистрации.

Регулирование товарных агрегаторов
Роспотребнадзором совместно с АКИТ был подготовлен законопроект, вносящий в Закон РФ «О защите прав потребителей» ответственность для товарных агрегаторов. Согласно данному законопроекту сайты-агрегаторы товаров и услуг будут нести ответственность перед потребителями за убытки, понесённые по причине неверно предоставленной информации о продукции.

Участие в процессе внедрения онлайн-фискализации и разработке стандартов фискализации интернет-платежей
По инициативе АКИТ было принято решение об исключении из Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» необходимости высылать покупателям интернет-магазинов бумажные чеки при совершении онлайн-оплаты.

Борьба с серым и параллельным импортом

Борьба с контрафактной продукцией 
Федеральная таможенная служба поддержала инициативу АКИТ выборочно вскрывать 5 % зарубежных посылок для проверки на наличие контрафактной продукции. В случае выявления контрафактных товаров, такая продукция незамедлительно подвергаться уничтожению.

Борьба с параллельным импортом и интернет-покупками из-за рубежа 
Кроме контрафакта, АКИТ борется различными способами с параллельным импортом и лоббирует обложение всех покупок в зарубежных интернет-магазинах налогами и пошлинами.

Правительство РФ поддержало инициативу АКИТ о снижении порога беспошлинного ввоза. Дмитрий Медведев подписал законопроект, согласно которому с 1 июля 2018 года порог беспошлинного ввоза в Россию и страны ЕАЭС товара, купленного через Интернет, может быть снижен с 1 тыс. евро до 500 евро. Между тем АКИТ считает, что даже такой низкий порог, как 20 евро — недостаточная мера и поэтому лоббирует обнуление порога беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости товара.

Критики этих инициатив утверждают, что:
 Вместо заботы о потребителе, производителе или государстве, это попытка нескольких компаний расчистить себе рынок от более дешёвых и качественных товаров. Из-за этого в 2013 году ассоциацию покинул один из основателей АКИТ — Викимарт (по словам сооснователя Викимарта Максима Фалдина: «Мы создавали Ассоциацию компаний интернет-торговли, а получили ассоциацию двух компаний — „М.Видео“ и Enter.», в понимании которых под определение «серого импорта» «попадают три совершенно разные вещи — поддельный товар, контрабанда и параллельный импорт»). По словам источника РБК, именно такие инициативы АКИТ стали причиной выхода из неё и eBay в 2014 году.
 суды не различают серый и параллельный импорт, изымая и уничтожая оригинальный товар как контрафактный, в связи с деятельностью лоббистов;
 стоимость администрирования превысит размер собираемого налога;
 могут появиться альтернативные каналы доставки товаров, так что сборы станут ещё меньше;
 товары у официальных дистрибьюторов и крупных импортёров могут стоить настолько дороже, что их станут покупать только через эти альтернативные каналы;
 может значительно сократиться ассортимент поставляемых в Россию товаров;
 покупатели и так понимают, что товар, стоящий намного дешевле, может оказаться намного низшего качества.

Инициативы АКИТ по развитию онлайн-торговли в России 
Всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая Чёрная Пятница»

В период с 24 по 25 ноября 2016 года Ассоциация компаний интернет-торговли провела собственную широкомасштабную акцию «Настоящая Чёрная Пятница», участие в которой приняли более 300 интернет-магазинов. Проведению акции предшествовало положительное рассмотрение Федеральной Антимонопольной службой заявления АКИТ с просьбой пресечь нарушение законодательства о защите конкуренции и признать термин «Black Friday» («Чёрная пятница») общедоступным.

«Киберпонедельник» в России

Ассоциация компаний интернет-торговли с 2013 года выступает организатором масштабной онлайн-распродажи — «Киберпонедельник». Акция проводится ежегодно в конце января — начале февраля. У пользователей сети «Интернет» есть всего 24 часа, чтобы успеть приобрести товары со скидкой до 90 %. В Киберпонедельнике участвуют ведущие интернет-магазины электроники, бытовой техники, одежды, обуви, детских игрушек.

Онлайн-агрегатор распродаж «Onedaysale»

В январе 2017 года Ассоциация компаний интернет-торговли запустила первый в России онлайн-агрегатор распродаж Onedaysale.ru — интернет-ресурс, объединяющий на одной площадке информацию о распродажах в крупнейших интернет-магазинах.

Выделенные полосы общественного транспорта для онлайн — доставки

В марте 2020 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина разрешить курьерам использовать выделенные для общественного транспорта полосы во время доставки товара. Объединение объясняло это трехкратным ростом интернет-заказов из-за массового перехода работников на удаленную работу. Также ассоциация попросила разрешить льготный въезд большегрузов в Москву, сделать бесплатной трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург для курьеров и разрешить им парковаться на тротуарах и местах для инвалидов.

Примечания 

Некоммерческие организации России
Некоммерческие организации по алфавиту
Электронная коммерция